Большие Отары — название населённых пунктов в России.

 Большие Отары — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Большие Отары — бывшее село в Столбищенском районе Татарстана, попавшее в зону затопления водами Куйбышевского водохранилища в 1957 году.